Tockus leucomelas é uma espécie de ave coraciiforme da família Bucerotidae presente nas savanas áridas da África.

É considerada uma ave de médio porte, medindo de 48 a 60 cm (em idade adulta).

Ligações externas 
 

Tockus
Aves descritas em 1842